Miejscowości w USA:
 North Plains – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 North Plains (ang. North Plains Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ionia